«Красногвардійська» ( — «Червоногвардійська») — назва двох станцій метрополітену:
 «Красногвардійська» — станція Московського метрополітену.
 «Красногвардійська» — назва станції «Новочеркаська» Петербурзького метрополітену в 1985—1992 роках.

Див. також 
 Красногвардійськ
 Красногвардійський
 Красногвардійське (значення)
 Красногвардійська вулиця
 Червона гвардія (значення)